Смъртта може да почака може да се отнася за:

 Смъртта може да почака - български игрален филм от 1985 година
 Смъртта може да почака - американски филм от 2020 година от серията за Джеймс Бонд